

Lokalizacje

Haiti 
 Nippes – departament

Niemcy 
 Nippes – dzielnica Kolonii
 Nippes – okręg administracyjny Kolonii

Osoby 
 Kristian Nippes – niemiecki piłkarz ręczny